Dartford bezeichnet:

 Dartford, eine Stadt in England
 Dartford (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Dartford, ein britischer Verwaltungsbezirk